HMS Hermione ha sido el nombre de cuatro buques de la Royal Navy británica, en memoria de Hermione, la hija de Menelao y Helena de la mitología griega. 

  fue una fragata de 32 cañones botada en 1782. Su tripulación se amotinó en 1797 y la puso en manos de España en La Guaira. Fue capturada en 1799 en Puerto Cabello, y renombrada primero HMS Retaliation, y posteriormente HMS Retribution, en 1800. Fue desguazada en 1805.
  fue un crucero protegido de clase Astraea botado en 1893. Sirvió durante la Primera Guerra Mundial y fue vendido para desguace en 1921.
  fue un crucero ligero de clase Dido botado en 1939. Fue hundido en el Mediterráneo por el submarine alemán U-205 en 1942.
  fue una fragata de clase Leander botada en 1967 y desguazada en 1997.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos